Heinrich Mosler ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Mosler (Maler) (1836–1892), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule und Lehrer an der Kunstakademie Leipzig
 Heinrich Mosler-Pallenberg (1863–1893), deutscher Porträt- und Historienmaler der Düsseldorfer Schule
 Heinrich Mosler (Parteifunktionär) (1911–1969), Parteifunktionär der KPD/SED, Widerstandskämpfer
 Heinrich Mosler (Handwerkskammer) (*), Präsident der Handwerkskammer Mittelfranken

Siehe auch:
 Henry Mosler (1841–1920), US-amerikanischer Maler, Holzschneider und Illustrator